Nationella befrielsefronten kan avse 

 Nationella befrielsefronten – ett parti och tidigare gerillarörelse i Algeriet, se FLN
 Nationella befrielsefronten – en tidigare gerillarörelse i Vietnam, se FNL
 Nationella befrielsefronten – en gerillarörelse i Etiopien, se Ogadens nationella befrielsefront
 Nationella befrielsefronten – ett socialdemokratiskt politiskt parti i El Salvador, se FMLN